Олександр Сергійович Пойманов ( 26 лютого 1985, м. Київ) — український бізнесмен і меценат, діяльність якого спрямована на розробку і впровадження інноваційних технологій в домашній побут; засновник і генеральний директор компанії CLAP.

Життєпис 
Олександр Пойманов народився 26 лютого 1985 року в Києві.

Закінчив середню загальноосвітню школу № 25 Шевченківського району.

Кар'єра 
З 2002 року працював менеджером у відділі маркетингу в компанії «Владі і Ко», з 2005 року — митним декларантом у відділі митних декларантів. З 2006 близько року пропрацював начальником відділу митних декларантів.

У 2007 році заснував власний бізнес, створивши митно-брокерську фірму ФОП Пойманов.

У 2011 році заснував ТОВ «Кодега» і «СМС Логістик». Компанії спеціалізувались на перевезенні продуктів харчування в машинах-рефрижераторах по Україні.
 
У 2016 році Олександр Пойманов заснував компанію CLAP з метою розробки продукту українського виробництва для автоматизації побутових процесів.

Через відсутність якісної пропозиції Олександр Пойманов вирішив створити власну систему, яка допоможе українцям поліпшити умови життя, вирішить питання раціонального використання ресурсів та допоможе економити кошти, які витрачаються на оплату комунальних послуг. Йому вдалося створити першу вітчизняну систему розумного будинку.

Особисте життя 
У 2010 році одружився з Поймановою Олександрою Вадимівною (1988 р.н.). Виховують двох синів: Мілана (2013 р.н.) та Тихона (2018 р.н.).

Нагороди 
 Подяка від Міністерства освіти і науки України Київського національного університету будівництва і архітектури за плідну співпрацю та практичну допомогу в проведенні ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» (2018).

 «Innovative technology of the year» на EE Real Estate Project Awards від імені компанії CLAP (2018).

 Спеціальна нагорода «За розробку екологічних та енергоефективних житлових технологій» на щорічній премії «Людина Року-2018» (2019).

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 

Уродженці Києва
Українські підприємці
Українські меценати